Basilio Gran Comneno (, Basileios Megas Komnēnos; fallecido el 6 de abril de 1340) fue emperador de Trebisonda desde agosto de 1332 hasta su muerte en 1340. Aunque el reinado de Basilio fue un período de estabilidad durante la guerra civil que dominó el imperio durante el segundo cuarto del , parte de ese conflicto tuvo su origen en sus acciones maritales.

Biografía 

Basilio era hijo del emperador Alejo II de Trebisonda y su esposa Jiajak Jaqeli. Cuando su hermano mayor Andrónico III asumió el trono en 1330 y mató a sus dos hermanos (Miguel y Jorge), Basilio estaba en Constantinopla y escapó del destino de estos.

A la muerte de Andrónico III, su hijo pequeño Manuel II se convirtió en emperador. Sin embargo, Basilio fue invitado desde Constantinopla a tomar el trono; Manuel II fue depuesto en agosto de 1332 y confinado en un monasterio. Basilio purgó la corte de los partidarios de su hermano y sobrino (que incluían a los megaduque Lekes Tzatzintzaios y su hijo el gran doméstico Tzambas), pero el hombre que designó como nuevo megaduque, Juan el Eunuco, se rebeló a favor del depuesto Manuel. La revuelta fue aplastada y para evitar más problemas, el niño fue asesinado en 1333, probablemente por orden de Basilio.

A pesar del regreso de Basilio, la lucha entre facciones continuó. Según George Finlay, los grandes oficiales y principales nobles se habían convertido en pequeños soberanos, reduciendo el país a la anarquía. Las escolas, la milicia de la capital, se volvieron tan insubordinados que Basilio tuvo que contratar mercenarios extranjeros para proteger su persona, pero a través de su arrogancia y corrupción rápidamente hicieron que ellos mismos y su amo fueran odiados. Tal era su impopularidad entre la gente de la ciudad, que cuando se produjo un eclipse solar lo tomaron como un signo de ira divina y obligaron al emperador a buscar refugio en la ciudadela y trataron de apedrearlo.

El 17 de septiembre de 1334, Basilio formó una alianza matrimonial con el emperador bizantino Andrónico III Paleólogo al casarse con su hija ilegítima Irene. El afecto entre los dos pronto se enfrió, y Basilio tomó una amante también llamada Irene, con quien engendró cuatro hijos ilegítimos. Sigue siendo incierto si estaba o no divorciado de su esposa, pero hay una carta interesante del patriarca de Constantinopla, Juan XIV Caleca, a Gregorio, metropolitano de Trebisonda. En esta carta, el patriarca reprende al metropolitano y a todos los demás hombres ordenados en Trebisonda por la maldad que habían permitido que ocurriera en perjuicio de los santos cánones, y les ordenó que resolvieran este problema bajo pena de alienar al cuerpo principal de la iglesia. El clero local, sin embargo, se contentó con la pretensión de que en realidad estaba honrando a la emperatriz legítima en sus servicios, ya que estaba honrando a una Irene.

La inquietante situación en la capital fue aprovechada por el turcomano Sheikh Hasán, que atacó Trebisonda el 5 de julio de 1335. La lucha se centró en la empalizada de san Cericio y en el monte Mintrio, pero una tormenta providencial permitió a los treberos derrotar a los atacantes.

Basilio murió el 6 de abril de 1340, aparentemente envenenado por su esposa legítima Irene Paleóloga, quien rápidamente tomó el trono.

Descendencia 

Los hijos de Basilio y su segunda esposa, Irene de Trebisonda, fueron:
 Ana, que se casó con Andréi Konstantínovich, gran duque de Nizhny Novgorod-Suzdal en 1343.
 Alejo de Trebisonda (1327- 1349)
 Juan, rebautizado después como Alejo III (1338-1390)
 María, que se casó con Qutlugh bin Tur Ali, emir de los Ak Koyunlu en 1352.
 Teodora, que se casó con Hajji 'Umar, emir de Calibia () en 1358.

Referencias

Bibliografía 
 
  
 
 

Emperadores de Trebisonda
Dinastía de los Grandes Comnenos
Monarcas ortodoxos